Saint-Laurent-des-Combes kan syfta på:
 Saint-Laurent-des-Combes, Charente – en kommun i departementet Charente i regionen Poitou-Charentes i västra Frankrike
 Saint-Laurent-des-Combes, Gironde – en kommun i departementet Gironde i regionen Aquitaine i sydvästra Frankrike